Чемпіонат Португалії з футболу 1996—1997 — 63-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул втретє поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Боавішта взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як володар Кубку Португалії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на soccerway 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1996—1997
Португалія
Португалія
1996 у португальському спорті
1997 у Португалії